Lott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emily Jane Lott
 Henry J. Lott